Пиголкин — фамилия; имеет женскую форму Пиголкина.

Известные носители:
 Пиголкин, Павел Николаевич (1908-1991) – советский государственный деятель, организатор производства боеприпасов, генерал-майор инженерно-технической службы (20.10.1943). 
 Пиголкин, Юрий Иванович (род. 1952) — советский и российский учёный, специалист в области судебной медицины, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).